Herz aus Glas (film), een West-Duitse dramafilm uit 1976
 Herz aus Glas (album), een album uit 1977 van de Duitse rockgroep Popol Vuh
 Heart of Glass (Blondie), een nummer uit 1979 van de Amerikaanse popgroep Blondie, in 2014 gecoverd door Gisele Bündchen